Gaditani – abitanti di Cadice
Gaditani – abitanti di Provincia di Cadice